Ein Wurfring steht für

 Aerobie (Wurfspielzeug), ein Sportgerät ähnlich dem Frisbee 
 Chakram, eine Wurfwaffe aus Indien
 den Abwurfplatz beim Diskuswurf